Griggs est un patronyme et toponyme pouvant désigner :

Patronyme
Andry Griggs (né en 1973), musicien country américain
Asa Griggs Candler (1851-1929), homme d'affaires américain
Camila Griggs (née en 1959), actrice américaine
Clark Robinson Griggs (1824-1915), homme politique américain
Frederick Landseer Griggs (1876-1938), graveur et architecte anglais
Johanna Griggs (née en 1973), nageur et présentateur australien
John Griggs Thompson (né en 1932), mathématicien américain
John W. Griggs (1849-1927), homme politique américain 
Laurel Griggs (2006-2019), actrice américaine
Nigel Griggs (né en 1949), musicien britannique
Paul Griggs (né en 1944), musicien britannique
Phil Griggs (1918-1980), joueur de football anglais
S. David Griggs (1939-1989), astronaute américain
Sutton E. Griggs (1872-1933), auteur et activiste américain

Topoynme

Le comté de Griggs, comté du Dakota du Nord
Mont Griggs, stratovolcan de l'Alaska

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme